Allsvenskan (1994) była 70. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 4 kwietnia, a zakończyła się 23 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11–12 zagrały w barażach. Tytuł obroniła drużyna IFK Göteborg. Tytuł króla strzelców zdobył Niclas Kindvall, który w barwach IFK Norrköping strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 Kalmar FF – Hammarby IF 1–4, 2–2 (3–6)
 Västra Frölunda – Umeå FC 2–0, 0–0 (2–0)

Zespoły Hammarby IF i Västra Frölunda zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1994 w Szwecji